Ві́ттман або Ві́ттманн () — німецьке прізвище або топонім.

Прізвище 
Відомі носії:
 Міхаель Віттман (; 1914—1944) — німецький офіцер Ваффен-СС, гауптштурмфюрер СС, танкіст-ас Другої Світової війни.
 Марко Віттман (; 1989) — німецький автогонщик.
 Роб Віттман (; 1959) — американський політик-республіканець.

Топонім 
 Віттманн (Аризона) () — статистично обумовлена місцевість в окрузі Марікопа, штат Аризона, США.

Див. також 
 Вітмен

Німецькі прізвища